Ostendorf ist ein Name von Orten und Siedlungsplätzen:

 Ostendorf (Bremervörde), Ortschaft der Stadt Bremervörde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Ostendorf (Halver), Hofschaft der Stadt Halver, Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ostendorf (Horstmar), Bauerschaft der Stadt Horstmar, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Ostendorf (Meitingen), Kirchdorf und Ortsteil des Marktes Meitingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Ostendorf (Rinteln), bis 1929 eigenständiges Dorf, heute Ostendorfer Straße in Schaumburg, Stadt Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Ostendorf (Steinfurt), Bauerschaft im Ortsteil Borghorst, Stadt Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Ostendorf (Velen), Bauerschaft der Stadt Velen, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Ostendorf (Wüstung), Wüstung im heutigen Stadtteil Alt Olvenstedt, kreisfreies Magdeburg, Sachsen-Anhalt

 Haus Ostendorf, Rittergut in Lippramsdorf, Stadt Haltern am See, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Ostendorf ist ein Familienname:
 Enrico Ostendorf (* 1973), deutscher DJ, Moderator und Musik-Produzent
 Friedrich Ostendorf (1871–1915), deutscher Architekt
 Hannes Ostendorf, deutscher Musiker, rechter Hooligan-Aktivist und Geschäftsmann
 Henrik Ostendorf (* 1968), deutscher Rechtsextremist
 Heribert Ostendorf (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jens-Peter Ostendorf (1944–2006), deutscher Komponist
 Josef Ostendorf (* 1956), deutscher Schauspieler
 Julius Ostendorf (1823–1877), deutscher Politiker und Pädagoge; Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung
 Klaus Ostendorf (1946–2018), deutscher Unternehmer

Ostendorf ist ein Unternehmensname:
 J.W. Ostendorf, deutscher Hersteller von Farben, Lacken und Lasuren
 Ostendorf Holding, Produktion und Vertrieb von Rohr-Systemen aus Kunststoff

Siehe auch:
 Ostendorff
 Ostendorfer
 Ostdorf
 Osterdorf
 Raesfeld zu Ostendorf